Chinesische Regierung steht für:
 Staatsrat der Volksrepublik China, die einer Regierung vergleichbare Institution
 Exekutiv-Yuan, die Regierung der Republik China (Taiwan)
 die diversen Staatsapparate der Kaiserzeit, siehe Kaiserreich China – Übersicht über die Dynastien